I Puchar Panamerykański Juniorów w Piłce Siatkowej Mężczyzn (ang. I Men’s U-21 Pan American Cup) - turniej, który odbył się w mieście Panama w Panamie w dniach 22-27 czerwca 2011 roku. Wzięło w nim udział 8 zespołów z dwóch konfederacji.

System rozgrywek 
I Puchar Panamerykański Juniorów w Piłce Siatkowej Mężczyzn rozgrywany był według poniższego systemu.
 Faza grupowa: Osiem reprezentacji podzielonych zostało na dwie grupy (A i B). Zwycięzcy każdej z grup uzyskali bezpośredni awans do półfinałów, natomiast drużyny z miejsc 2-3 rozgrywały mecze ćwierćfinałowe.
 Faza pucharowa:
 Zwycięzcy ćwierćfinałów dołączyli do półfinalistów, przegrani natomiast do drużyn, które zajęły ostatnie miejsca w grupach A i B, tworząc pary półfinałów 5-8. Po półfinałach rozegrane zostały mecz o 3. miejsce i finał.
 Zwycięzcy półfinałów o miejsca 5-8 rozgrywali mecz o 5. miejsce, natomiast przegrani - mecz o 7. miejsce.

Drużyny uczestniczące 
Według regulaminu w Pucharze Panamerykańskim Juniorów 2011 mogło wziąć udział maksymalnie 8 zespołów (5 z NORCECA i 3 z CSV) na podstawie wyników z mistrzostw kontynentalnych juniorów 2010. Z NORCECA oprócz gospodarza zgłosiło się 5 reprezentacji, natomiast z CSV - 2 reprezentacje.

Hale sportowe 
Wszystkie mecze turnieju rozegrane zostały w Gimnasio Roberto Manos de Piedras Durán w Panamie.

Halą treningową była Gimnasio José "Beto" Remón.

Faza grupowa

Grupa A 

|- style="background: #ccffcc;"
|1
|style="text-align: left;"| Wenezuela
|9
|3
|3 (0)
|0 (0)
|9
|0
|MAX
|226
|119
|1.899
|- style="background: #dfefff;"
|2
|style="text-align: left;"| Dominikana
|6
|3
|2 (0)
|1 (0)
|6
|3
|2.000
|214
|170
|1.259
|- style="background: #dfefff;"
|3
|style="text-align: left;"| Panama
|2
|3
|1 (1)
|2 (0)
|3
|8
|0.375
|194
|240
|0.808
|- style="background: #fff3f4;"
|4
|style="text-align: left;"| Honduras
|1
|3
|0 (0)
|3 (1)
|2
|9
|0.222
|149
|254
|0.587
|-

Wyniki spotkań

Grupa B 

|- style="background: #ccffcc;"
|1
|style="text-align: left;"| Chile
|8
|3
|3 (1)
|0 (0)
|9
|3
|3.000
|269
|255
|1.055
|- style="background: #dfefff;"
|2
|style="text-align: left;"| Portoryko
|6
|3
|2 (0)
|1 (0)
|6
|4
|1.500
|225
|225
|1.000
|- style="background: #dfefff;"
|3
|style="text-align: left;"| Kanada
|4
|4
|1 (0)
|2 (1)
|6
|7
|0.857
|290
|277
|1.047
|- style="background: #fff3f4;"
|4
|style="text-align: left;"| Meksyk
|0
|3
|0 (0)
|3 (0)
|2
|9
|0.222
|237
|264
|0.898
|-

Wyniki spotkań

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1-8

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Mecze o miejsca 5-8

Półfinały 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2011 w piłce siatkowej
Puchar Panamerykański w piłce siatkowej
Sport w Panamie (miasto)
2011 w Panamie
Piłka siatkowa w Panamie